Montbrun (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montbrun (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje